SM U-81 – niemiecki okręt podwodny typu U-81 z okresu I wojny światowej
 SM U-81 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-50; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-81

Zobacz też 
 U-81

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich